Имя
 Каст (гладиатор) — соратник Спартака.
 Луций Арторий Каст — один из исторических прототипов Короля Артура.
 Каст из Синуэссы (умер в 305 году) — святой мученик из Синуэссы.
 Каст и Эмилий (погибли ок. 250 года) — святые мученики Африканские.

 Фамилия
 Каст, Роберт Нидхэм (1821—1909) — английский востоковед и африканист.
 Каст, Филис Кристина (род. 1960) — американская писательница, преподаватель английской литературы и писательского мастерства.
 Каст, Пьер (1920—1984) — французский актёр, режиссёр и сценарист.
 Каст, Хосе Антонио (род. 1966) — чилийский юрист и политик.

 Прочее
 Каст (Новая Зеландия) — село на Южном острове Новой Зеландии, расположенное в северной части региона Кентербери в составе округа Уаимакарири.